Нерези се може односити на:

 Нерези (манастир), манастир из -{XII}- века код Скопља, Северна Македонија;
 Нерези (Струга), насељено место у општини Струга, Северна Македонија;
 Нерези (налазиште), археолошко налазиште код села Тасовчићи, Босна и Херцеговина;

или 

 Горњи Нерези, насељено место градске општине Карпош Града Скопља, Северна Македонија;
 Доњи Нерези, четврт Града Скопља, Северна Македонија.